Э́рин (Erin) — древнее название Ирландии. Также означает:  

Топонимы США
  — городок в Висконсине.
 Эрин — тауншип в Миннесоте.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — статистически обособленная местность в составе одноимённого городка.
  — город в Теннесси.

Топонимы прочих стран
  — городок в Онтарио, Канада.
  — поселение в О-де-Франс, Франция.

Фамилия
 Эрин, Тами (род. 1974) — американская модель и актриса.

Имя
  (род. 1977) — финская певица.
 Эрин Брокович (род. 1960) — американская паралегал, правозащитница и активистка охраны окружающей среды.
 Эрин Хантер — общий псевдоним четырёх британских писательниц, авторов серий книг «Коты-воители», «Хроники стаи» и «Странники».

Прочее
 «Эрин» — британский дредноут.
  — имя нескольких ураганов.
  — оттенок зелёного цвета.

См. также
 «Эрин Брокович» — американский биографический фильм 2000 года.
 Порт-Ирин — деревня на острове Мэн.
 Эрен
 Арон